El término retama o hiniesta designa a un tipo de arbusto con flor papilionácea, fruto en legumbre y hojas caedizas. El género botánico Retama engloba a buen número de ellas, si bien el nombre vernáculo también hace referencia a otros géneros, como es Genista. el cual también recibe el nombre de retamón por su aspecto más recio, o a Cytisus. 

Retama puede referirse a, por tanto:
Retama
Genista
Cytisus
 el nombre de un sinónimo del género Genista;
 el nombre común de la planta Adenocarpus complicatus; o
 el nombre común de la planta Erica umbellata.
 el nombre común de la planta Spartium junceum''''' (en Perú).